Shatter Me peut faire référence à :
 Shatter Me (album)
 Shatter Me (single) voir Shatter Me
 Shatter Me (roman) voir Shatter Me